Az ALP–46 a német DB 101-es sorozatú univerzális, Bo'Bo tengelyelrendezésű villamosmozdony módosított, amerikai változata.

A mozdony egyaránt tud üzemelni 25 kV, 60 Hz-es hálózaton a Great Notch és Gladstone vonalon, 12,5 kV, 60 Hz-es Coastline nach Long Branch vonalon és a 12 kV, 25 Hz-es Northeast Corridoron.

További információk

 New Jersey Transit

Amerikai villamos mozdonyok
Bombardier mozdonyok